Baghu kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāghū, guldgruva, Semnan,

Nigeria 

 Baghu Hill, kulle, Adamawa, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar